Das Open Gaz de France 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 15. bis 21. Februar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Paris